Aristophon (griechisch ) ist der Name folgender Personen:

Aristophon (Politiker), athenischer Redner und Politiker im 4. Jahrhundert v. Chr.
Aristophon (Komödiendichter), ein griechischer Komödiendichter im 4. Jahrhundert v. Chr.
Aristophon (Maler), athenischer Maler im 5. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch
 Aristophot